— Центральный город в Японии и административный центр префектуры Фукусима. 

Название «Фукусима» можно перевести как «остров счастья» ( фуку — «счастье»,  сима — «остров»).

Сегодняшний город Фукусима частично состоит из большей части уездов Синобу, Дате и Адати.

В Фукусиме расположено много онсэнов на окраине города, в том числе курортные Иидзака онсэн, Такаю онсэн и Цутию онсэн. В городе также расположен Фукусимский ипподром, который является единственным ипподромом в регионе Тохоку.

Географическое положение 
Город Фукусима расположен на северо-востоке острова Хонсю в Японии, на реке Абукума. Расстояние до Токио — 287 км. Соседние префектуры — Ямагата и Мияги.

История 

Первоначально Фукусима носила название Синобу-но-сато — деревня Синобу. В XII веке был построен Фукусимский замок (до наших дней не сохранился), и вокруг замка постепенно возник город.

В период Эдо Фукусима получила известность благодаря производству шёлка.

После реставрации Мэйдзи Фукусима стала административным центром префектуры, а банк Японии открыл там свой офис, став первым национальным банком в регионе Тохоку.

Фукусима получила права города 1 апреля 1907 года.

Климат 
В Фукусиме умеренный муссонный климат с прохладной зимой и жарким влажным летом.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Экономика и промышленность 
Производство химических волокон, оборудования и продуктов питания.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Fukushima City Tourism and Convention Association official website 
 
 Fukushima City Tourism and Convention Association official website 
 Facebook 
 Twitter
 официальный канал YouTube 
 

Города префектуры Фукусима
Административные центры префектур Японии
Фукусима (город)